Oberleitungswagen steht für
 einen Turmwagen
 einen Oberleitungsbus (veraltet)
 einen Oberleitungslastkraftwagen (veraltet)